Пеликан () — гласный польский шляхетский герб.

Описание 
В красном поле обращённый влево пеликан, кормящий кровью из своей груди птенцов. На шлеме три страусовых пера.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением пеликана
Гербы с изображением трёх страусовых перьев